Borskij rajon 

 Borskij rajon, rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Borskij rajon, rajon dell'Oblast' di Samara

Pagine correlate 

 Distretto di Bor